Campionat Paraense és la competició futbolística de l'estat de Pará.

Història 
Pará fou el quart estat a organitzar un campionat de futbol, per darrere de São Paulo (1902), Bahia (1905) Rio de Janeiro (1906). La primera edició del campionat fou l'any 1908 i fou guanyat per la União Sportiva. Hi prengueren part: 
 Sociedade Athlética União Sportiva
 Belém Foot-Ball Club
 Sport Club do Pará
 Sporting Foot-Ball Club

Després d'aquesta primera edició, amb excepció de la União Sportiva, la resta de clubs desaparegueren, fet que impedí que el 2009 es disputés el campionat. El 1910 tornà la competició amb nou triomf de la União. Després de dos anys sense campionat, aquest retornà el 1913, organitzat per la Liga Paraense de Foot-Ball. El triomf final fou pel Grupo do Remo. El 1917 l'organitzador passa a ser la Liga Paraense de Esportes Terrestres.

El 1932 es produí una escissió i s'organitzaren dues competicions, una organitzada per la Federação Paraense de Desportos i la segona per la Liga Atlética Paraense, més tard Liga Esportiva Paraense. El 1938 la competició fou organitzada per lAssociação Paraense de Futebol (AFP) i el 1941 per la Federação Paraense de Desportos (FPD). El 1970 es creà al Federação Paraense de Futebol, actual organitzador del campionat.

 Campions 

 1906 no finalitzà 1907 no es disputà 1908 União Sportiva
 1909 no es disputà 1910 União Sportiva
 1911 no es disputà 1912 no es disputà 1913 Remo
 1914 Remo
 1915 Remo
 1916 Remo
 1917 Remo
 1918 Remo
 1919 Remo
 1920 Paysandu
 1921 Paysandu
 1922 Paysandu
 1923 Paysandu
 1924 Remo
 1925 Remo
 1926 Remo
 1927 Paysandu
 1928 Paysandu
 1929 Paysandu
 1930 Remo
 1931 Paysandu
 1932 Paysandu
 1933 Remo

 1934 Paysandu
 1935 no es disputà 1936 Remo
 1937 Tuna Luso
 1938 Tuna Luso
 1939 Paysandu
 1940 Remo
 1941 Tuna Luso
 1942 Paysandu
 1943 Paysandu
 1944 Paysandu
 1945 Paysandu
 1946 no es disputà''
 1947 Paysandu
 1948 Tuna Luso
 1949 Remo
 1950 Remo
 1951 Tuna Luso
 1952 Remo
 1953 Remo
 1954 Remo
 1955 Tuna Luso
 1956 Paysandu
 1957 Paysandu
 1958 Tuna Luso
 1959 Paysandu
 1960 Remo
 1961 Paysandu

 1962 Paysandu
 1963 Paysandu
 1964 Remo
 1965 Paysandu
 1966 Paysandu
 1967 Paysandu
 1968 Remo
 1969 Paysandu
 1970 Tuna Luso
 1971 Paysandu
 1972 Paysandu
 1973 Remo
 1974 Remo
 1975 Remo
 1976 Paysandu
 1977 Remo
 1978 Remo
 1979 Remo
 1980 Paysandu
 1981 Paysandu
 1982 Paysandu
 1983 Tuna Luso
 1984 Paysandu
 1985 Paysandu
 1986 Remo
 1987 Paysandu
 1988 Tuna Luso
 1989 Remo

 1990 Remo
 1991 Remo
 1992 Paysandu
 1993 Remo
 1994 Remo
 1995 Remo
 1996 Remo
 1997 Remo
 1998 Paysandu
 1999 Remo
 2000 Paysandu
 2001 Paysandu
 2002 Paysandu
 2003 Remo
 2004 Remo
 2005 Paysandu
 2006 Paysandu
 2007 Remo
 2008 Remo
 2009 Paysandu
 2010 Paysandu
 2011 Independente
 2012 Cametá
 2013 Paysandu
 2014 Remo

 Títols per equip 
 Paysandu Sport Club (Belém) 45 títols
 Clube do Remo (Belém) 43 títols
 Tuna Luso Brasileira (Belém) 10 títols
 Sociedade Athlética União Sportiva (Belém) 2 títols
 Independente Atlético Clube (Tucuruí) 1 títol
 Cametá Sport Club''' (Cametá) 1 títol

Enllaços externs 
 FPF web oficial

Competicions futbolístiques estatals brasileres
Esport a Pará